Legio X è la denominazione di diverse legioni dell'esercito romano:

 Legio X – legione romana creata da Giulio Cesare
 Legio X – legione romana creata da Marco Antonio
 Legio X Fretensis – legione romana creata da Augusto nel 41/40 a.C.
 Legio X Gemina – legione romana creata da Giulio Cesare attorno al 59 a.C.
 Legio X Equestris – altro nome della Legio X
 Legio X Veneria – altro nome della Legio X

Pagine correlate
Elenco di legioni romane